Hamilton River ist der Name folgender Flüsse:

 Hamilton River (Collie River), Nebenfluss des Collie River in Western Australia, Australien
 Hamilton River (Wairau River),  Nebenfluss des Wairau River auf der Südinsel Neuseelands
 Hamilton River (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River in Queensland, Australien
 Hamilton River, früherer Name des Churchill River (Atlantik), Kanada